Dreifuss steht für:
 Alfred Dreifuss, ursprüngliche Schreibweise von Alfred Dreifuß
 Arthur Dreifuss (1908–1993), deutscher Filmregisseur
 Fritz E. Dreifuss (1926–1997), US-amerikanischer Neurologe und Epileptologe 
 Mirjam Dreifuss (* 1940), Schauspielerin
 Ruth Dreifuss (* 1940), Schweizer Politikerin (SP)

Siehe auch:
 Dreifuß (Begriffsklärung)
 Dreyfus
 Dreyfuss